Il National Invitation Tournament 1944 fu la settima edizione del torneo. Venne vinto dalla St. John's University al secondo successo consecuvitov; miglior giocatore fu Bill Kotsores.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Joe Lapchick

Bibliografia
 St. John's 2010-11 men's basketball media guide

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1944
1944